Akronim APS oznaczać może:
 American Physical Society – Amerykańskie Stowarzyszenie Naukowe Fizyków
 American Phytopathological Society – Amerykańskie Towarzystwo Fitopatologiczne
 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – uczelnia pedagogiczna
 nadsiarczan amonu (z ang. ammonium persulfate) – związek chemiczny
 advanced planning system – rodzaj systemu informatycznego
 karabin APS – karabin automatyczny
 zespół antyfosfolipidowy (z ang. antiphospholipid syndrome) – choroba tkanki łącznej
 pistolet APS – pistolet automatyczny